Boaz o Booz, personatge bíblic fill de Salmon amb la seva esposa Rahab; i besavi del Rei David
 Boaz (Alabama), població dels Estats Units a l'estat d'Alabama
 Boaz (Virgínia de l'Oest), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Virgínia de l'Oest 
 Boaz (Wisconsin), població dels Estats Units a l'estat de Wisconsin